Arthur Nebe – generale e poliziotto tedesco
 August Nebe – teologo tedesco
 Gabriele Nebe – matematica tedesca
 Herbert Nebe – ciclista su strada tedesco